Imprinting může být:
 genomický imprinting – jev, při němž míra exprese některého z genů závisí na rodiči
 vtiskování – proces učení vázaný na časově omezené období v určité fázi vývoje jedince a vedoucí k dlouhodobým a obvykle trvalým a nezvratným změnám chování
 molekulární imprinting – v chemii polymerů
 metabolický imprinting – naprogramování metabolismu plodu během těhotenství